Het hoofd, de aanvoerder 
 Abt (abdij), het hoofd van een abdij
 Prior, het hoofd van sommige mannenkloosters
 Moeder-overste (klooster), het hoofd van een vrouwenklooster
 Provinciaal-overste, staat in sommige kloosterorden aan het hoofd van een provincie, een bepaald gebied of land (decentraal bestuur)
 Generaal-overste, het hoofd van een kloosterorde of een congregatie (centraal bestuur)
 Luitenant-kolonel, een rang in het leger